Dicordylus är ett släkte av skalbaggar. Dicordylus ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Dicordylus